Magoni ist der Familienname folgender Personen:

 Girolamo Magoni (1530–1596), italienischer Jurist
 Lara Magoni (* 1969), italienische Skirennläuferin
 Livio Magoni (* 1963), italienischer Alpinskitrainer
 Oscar Magoni (* 1967), italienischer Fußballspieler
 Paoletta Magoni (* 1964), italienische Skirennläuferin
 Petra Magoni (* 1972), italienische Sängerin und Schauspielerin